Александр Петрович Будберг () – российский журналист, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец».

Биография 
Родился 22 сентября 1968 года в Москве. Отец — Петр Борисович Будберг (род. 26.2.1925 года в Житомире); мать — Фаина Михайловна Фрумкина (род. 5.5.1928 года в Москве). Является прямым потомком генерала-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 года Карла Васильевича Будберга (1775—1829). В 2012 году на Бородинском поле при участии Александра Петровича был установлен памятник в честь лейб-кирасирского Его Величества полка.

В 1985 году окончил литературный класс московской школы №201 имени Зои и Александра Космодемьянских. Русский язык и литературу ему преподавала Заслуженный учитель школы РСФСР З. Н. Кулакова, физику и астрономию вёл Заслуженный учитель школы РСФСР Г. М. Черных.

Окончил Московский авиационный технологический институт (МАТИ) имени К. Э. Циолковского по специальности «металловедение». В 1991 году по объявлению устроился репортёром в газету «Московский комсомолец» (МК); до 1996 года — корреспондент МК.

С 1996 года — обозреватель газеты «Московский комсомолец».

В 2003 года вместе с Владиславом Александровичем Фридманом и Анной-Марией Юрьевной Рыклиной стал учредителем ЗАО «Группа Омнес Империум».

31 мая 2009 года презентовал книгу «Фотоальбом Александра Будберга», состоящую из его публикаций в МК (аполитичных).

По сообщению Мониторинговой экспертной группы, созданной политологом Мариной Литвинович, в 2009 году кандидатура Будберга рассматривалась на пост главного редактора газеты «Известия». Предположительно, назначению помешали действия бывшего советника президента Михаила Лесина.

Семья 
Женат на журналистке Наталье Тимаковой, 13 мая 2008 года ставшей пресс-секретарём Президента РФ, которую он в 1995 году устраивал в «Московский комсомолец».

В начале 2013 года на YouTube появился ролик, где говорилось, что некий хакер взломал серверы принадлежащей Будбергу PR-компании и скачал его отчёты и письма. В них якобы содержатся «прайсы на журналистов, общественных деятелей и блогеров». В связи с этим роликом, по одной из версий ему пришлось подать в отставку с места советника президента банка ВТБ.

Будберг отнёс эту статью к типу «Заказное», а в одном из интервью газете «Известия» назвал это клеветой в свой адрес.

Награды и звания 
 Лауреат премии Союза журналистов Москвы.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации.

Должности в других организациях 
 Член правления Института современного развития (ИНСОР).
 Председатель исполкома Попечительского совета Большого театра, член совета «Фонда Большого театра».

Примечания 

Журналисты России
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Выпускники МАТИ
Александр Петрович
Выпускники и ученики школы №201 (Москва)